Zjitnitsa kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Zjitnitsa (distrikt i Bulgarien, Varna), Obsjtina Provadija, 
 Zjitnitsa (distrikt i Bulgarien, Plovdiv), Obsjtina Kalojanovo, 
 Zjitnitsa (distrikt i Bulgarien, Dobritj), Obsjtina Dobritj-Selska, 
 Zjitnitsa (distrikt i Bulgarien, Kardzjali), Obsjtina Tjernootjene, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar